

Linguistique 
 Le leko est une langue amérindienne isolée parlée en Bolivie

Patronymie 

 Ivan Leko (né en 1978), un footballeur croate ;
 Jerko Leko (né en 1980), un footballeur croate ;
 Péter Lékó (né en 1979), un joueur d'échecs hongrois ;
 Stefan Leko (né en 1974), un kickboxeur croate.

Homonymie de patronyme croate